Švýcarská hokejová liga - sezóna 2012/2013 byla 75. ročníkem nejvyšší švýcarské hokejové soutěže. Vítězem se stal tým SC Bern. Nejlepším hráčem playoff se stal Kanaďan Byron Ritchie z týmu SC Bern.

Základní část

Kanadské bodování 

Z = Odehrané zápasy; G = Vstřelené góly; A = Asistence; B = Body; TM = Trestné minuty; POZ = Pozice

Play off

Čtvrtfinále 
 Fribourg-Gottéron - EHC Biel 4:3 na zápasy (4:2, 4:1, 3:2, 4:5 SN, 1:3, 3:4 SN, 6:1)
 ZSC Lions - HC Davos 4:3 na zápasy (1:3, 5:3, 0:3, 2:3, 5:1, 3:2, 2:0)
 SC Bern - HC Servette Ženeva 4:3 na zápasy (4:0, 2:5, 5:6 PP, 1:2, 2:1 SN, 4:3 PP, 4:1)
 EV Zug - HC Lugano 4:3 na zápasy (2:1, 1:2, 2:3, 4:3 SN, 5:3, 1:2, 4:1)

Semifinále 
 Fribourg-Gottéron - ZSC Lions 4:1 na zápasy (3:2, 2:1 SN, 5:4 PP, 2:5, 5:4)
 SC Bern - EV Zug 4:3 na zápasy (4:3 SN, 2:8, 3:2 SN, 2:5, 0:4, 4:3, 4:1)

Finále 
 Fribourg-Gottéron - SC Bern 2:4 na zápasy (1:4, 3:4, 1:0, 3:1, 2:3, 1:5)

Play out 
Play out se účastnily týmy na 9. až 12. místě po základní části. V prvním kole se v sérii na čtyři vítězné zápasy utkal tým na 9. místě s týmem na 12. místě a tým na 10. s týmem na 11. místě. Poražení z prvního kola se následně utkali ve druhém kole opět v sérii na čtyři vítězné zápasy. Poražený této série se účastnil baráže.

Poznámka : Do baráže sestoupil tým SCL Tigers, který bude hrát o udržení v soutěži s vítězem National League B, tedy týmem HC Lausanne.

1. kolo 
 Kloten Flyers - SCL Tigers 4:1 na zápasy (3:4 PP, 3:2 PP, 4:1, 4:1, 5:3)
 HC Ambrì-Piotta - Rapperswil-Jona Lakers 4:1 na zápasy (4:2, 2:1 SN, 3:2 SN, 3:5, 4:2)

2. kolo 
 SCL Tigers - Rapperswil-Jona Lakers 3:4 na zápasy (6:5 SN, 3:4, 3:4 PP, 7:3, 7:5, 3:4 PP, 2:5)

Baráž 
 SCL Tigers (poslední z play out) - HC Lausanne (vítěz Nationalligy B) 2:4 na zápasy (7:5, 1:4, 3:4 PP, 1:3, 2:0)

Externí odkazy 
 Oficiální stránky ligy 

Švýcarská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2012
Lední hokej v roce 2013